Il doppio del torneo di tennis S Tennis Masters Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Filip Dewulf e Tom Vanhoudt che hanno battuto in finale Jordi Arrese e Francisco Roig 6-7, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Doug Eisenman /  Donald Johnson (primo turno)
 Vojtěch Flégl /  Richard Vogel (quarti di finale)

 Alex Antonitsch /  David Rikl (quarti di finale)
 Ģirts Dzelde /  Carl Limberger (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

S Tennis Masters Challenger 1993